Koningsdijk (dijk), fortificatie in Sint-Gillis-Waas
 Koningsdijk (buurtschap), buurtschap in Zeeland, Nederland